Praunus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Praunus ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pungräkor
Praunus